Rozin ima više značenja.

 Špela Rozin, glumica
 Rozin (jedinjenje)